Na Zachodzie bez zmian – powieść Ericha Marii Remarque’a z 1929
 Na Zachodzie bez zmian – film na podstawie powieści Remarque’a z 1930
 Na Zachodzie bez zmian – film na podstawie powieści Remarque’a z 1979
 Na Zachodzie bez zmian – film na podstawie powieści Remarque’a z 2022